Ectolechiaceae är en familj av lavar. Ectolechiaceae ingår i ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ectolechiaceae